Лакский музыкально-драматический театр имени Э. Капиева — учреждение культуры в городе Махачкала. Основан в 1935 году.

Расположен на проспекте Расула Гамзатова, 38, в одном здании с Русским драматическим театром имени М. Горького.

История театра

Первые шаги 
Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева берёт своё начало с любительского кружка лакской интеллигенции, который начал работать в селении Кумух Кази-Кумухского округа в 1914 году.

В 1920 году любительский театр назывался Советским театром имени Саида Габиева.

В начале 1935 года решением Обкома ВКП(б) и Совнаркома Дагестанской АССР был открыт Дагестанский Лакский драматический театр им. Э.Капиева. В своё официальное открытие театр показал социальную драму Г.Саидова «Лудильщики», повествующую о тяжелой жизни лакских кустарей-отходников. Эта пьеса периодически включается в репертуар театра и всегда идет с большим успехом. У колыбели театра стояли И. Балугов, А. Джалалов, А. Алиев, А. Гунашев, Г. Буганов, З. Султанов, А. Гусейнов, М. Рамазанова. Ставили пьесы молодого драматурга М. Чаринова о судьбе горской женщины («Хабибат и Хаджияв», «Шагалай», «Шумайсат»).

В начале 1930-годов театр ставит агитпьесу А. Омаршаева «Культсанштурм», написанную по следам проводимых в горах мероприятий советской власти. В театр пришли драматурги М. Алиев, М-Х. Пашаев. Во второй половине 30-годов художественным руководителем был приглашен выпускник режиссёрского отделения Тбилисского института театральных искусств П. Джапаридзе. он поставил «Любовь Яровую» К. Тренева, «Огни маяка» А. Карасева, «Аздар и Зайнаб» М. Алиева. В 1940-е годы театр возглавил режиссёр А.Васильев, который продолжил работу по мастерству актера, начатую П. Джапаридзе. Он ставит героическую драму Р. Фатуева «Горцы». Удачно была поставлена комедия Ж-Б. Мольера «Лекарь поневоле». Артисты М.Мусалаев, З. Омарова, М. Рамазанова, И. Балугов создали убедительные и яркие характеры. С успехом шла пьеса Б. Лавренева «Разлом».

Театр в годы Великой Отечественной войны 
В начале Великой Отечественной войны, 1941—1943 гг., Лакский театр был закрыт из-за материальных затруднений. Тринадцать артистов театра ушли на фронт. Многие с войны не вернулись. Работавший до войны в театре Якуб Сулейманов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Артисты Ш.Ибрагимова, Г.Буттаев, Б.Магомедова, А.Сайпуева и другие работали на трудовом фронте. В конце 1943 года театр возобновил работу. Репертуар обновляется, ставят «Намус» А.Ширванзаде, «Аршин-мал-Алан» У.Гаджибекова, «Сын полка» В.Катаева, «Платон Кречет» А.Корнейчука.

Послевоенная жизнь театра 
В творческой жизни театра послевоенных лет все более активную роль стали играть профессиональные режиссёры, приглашенные из центральных городов. Это А. Васильев, В. Терехин, П. Джапаридзе, М. Сели-ванов, В. Тургенев и др. Этот период отмечен в творческой жизни театра стремлением поднять общий художественный уровень театра, направить его в русло высокого профессионализма. В эти годы театр обратился к пьесам «Свои люди — сочтемся» А. Островского, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Слуга двух господ» К. Гольдони и др. В 1960 году Лакский театр выступает на декаде дагестанской литературы и искусства в г. Москва со спектаклем «В родном ауле» М. Алиева. Московская критика тепло отозвалась о спектакле. Многие артисты получили высокую оценку и правительственные награды. Среди них: М.Мусалаев — звание «Засл.арт. РСФСР», Ш. Ибрагимова — орден Трудового Красного Знамени, И. Балугов, Г. Ибрагимов и А-Г.Джалалов — звание «Нар.арт. Дагестана».

С приходом в коллектив в 1964 году выпускников (14 чел.) лакской студии Театрального училища им. Б. Щукина творческая жизнь театра заметно оживляется. Интересные разноплановые молодые артисты Д.Динмагомедов, В.Эфендиев, С.Хайдаков, М.Чавтараева стали играть ведущие роли в спектаклях. Один за другим на его сцене появляются спектакли, отмеченные профессионализмом, зрелостью, гражданственностью, ярким темпера-ментом молодости, энергичным творческим поиском. В 1960-70 годы и в дальнейшем расширяется круг национальных драматургов, пишущих для театра: Б. Рамазанов, Ц. Камалов, М. Бутаев, К. Мазаев, В. Эфендиев, Г. Алиева, Р. Рамазанов, М. Давыдов.

Театр сегодня 
На V Международном фестивале национальных театров Северного Кавказа «Сцена без границ», проходившем с 4 по 9 октября во Владикавказе (Северная Осетия — Алания), театр показал спектакль по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы». Спектакль удостоен дипломов по трем номинациям из пяти объявленных: «Лучший спектакль фестиваля», «Лучшая режиссура» и «Лучший женский образ».

Репертуар театра 

 «Лудильщики» Г.Саидова (1935)
 «Хабибат и Хаджияв» М.Чаринова
 «Шагалай» М.Чаринова
 «Шумайсат» М.Чаринова
 «Культсанштурм» А.Омаршаева
 «Любовь Яровая» К.Тренева
 «Огни маяка» А.Карасева
 «Аздар и Зайнаб» М.Алиева
 «Парту — Патима» М. Алиева,
 «Анджело» В. Гюго
 «Без вины виноватые» А. Островского
 «Забавный случай» К. Гольдони
 «Женитьба» Н. В. Гоголя
 «Ревизор» Н. В. Гоголя
 «Гарун Саидов» Б. Рамазанова
 «Расплата» Ц. Камалова
 «Горцы» Р.Фатуева
 «Лекарь поневоле» Ж-Б.Мольера
 «Разлом» Б.Лавренева
 «Намус» А.Ширванзаде
 «Аршин-мал-Алан» У.Гаджибекова
 «Сын полка» В.Катаева
 «Платон Кречет» А.Корнейчука
 «Свои люди — сочтемся» А.Островского
 «Коварство и любовь» Ф.Шиллера
 «Слуга двух господ» К.Гольдони
 «В родном ауле» М.Алиева (1960)
 «Хан Муртазали» Ц. Камалова (2011)
 «Дом Бернарды Альбы» Ф. Г. Лорки (2011)
 «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (2011)
 «Волчья свадьба» (2022)

Актёры театра 
 Балугов, Исмаил Абдулхаликович (1935—1973)
 Ибрагимова, Шагун Джафаровна (1947—2010-е годы), заслуженная артистка РСФСР
 Мусалаев, Магомед Шапиевич (1937—1964), заслуженный артист РСФСР

Награды 
 Почётная грамота Президиума Верховного совета РСФСР (10 августа 1960 года) — в связи с декадой дагестанского искусства и литературы в городе Москве и за заслуги в развитии советского искусства.
 Премия Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (27 мая 2013 года)

Примечания

Ссылки 
 Театр — лакский, классик — английский
 ЛАКСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ — ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
 Юбилею разгрома Надир-шаха Лакский театр посвятил спектакль «Хан Муртазали»
Театры по алфавиту
Театры, основанные в 1935 году
Национальные театры России
Государственные театры России
Музыкально-драматические театры Махачкалы